Lepaterique kan syfta på:

Honduras 

 Lepaterique (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Lepaterique (ort), Departamento de Francisco Morazán,